Classe San Giorgio –  incrociatore corazzato della Regia Marina 
Classe San Giorgio –  cacciatorpediniere della Marina Militare
Classe San Giorgio – nave da sbarco della Marina Militare Italiana